Omnibusersatzverkehr steht für
Schienenersatzverkehr
Oberleitungsbus-Ersatzverkehr